Lidewij, een meisjesnaam
Liduina van Schiedam, een christelijke heilige